Roese ist der Familienname folgender Personen:

 August Roese (1807–1891), deutscher Politiker
 Eduard Roese (1855–1918), deutscher Gymnasiallehrer und Historiker
 Friedrich Roese (1879–1966), deutscher General der Infanterie und Chef der Heeresmuseen
 Gerhard Roese (* 1962), deutscher Bildhauer und Kunsthistoriker
 Guenter Roese (1935–2015), deutscher Verleger und Kunstmäzen
 Ralph Roese (1900–1950), deutscher Motorrad- und Automobilrennfahrer
 Vivian Roese (* 1982), deutsche Medienwissenschaftlerin 

Siehe auch:

 Röse (Begriffsklärung)